

Localidades

Orašje (Varvarin)
Orašje (Vlasotince)

Desambiguação